Педрегоса има више значења:

 Педрегоса (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педрегоса (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику